Эсаки Султанович Дзагиев — участник Русско-японской и Первой мировой войн, вахмистр Ингушского конного полка «Дикой дивизии», полный кавалер Георгиевского креста.

Биография 
В ходе боёв Русско-японской войны Дзагиев был удостоен Георгиевского креста IV степени.

За бой 15 февраля 1915 года Дзагиева наградили Георгиевским крестом III степени.

Во время военного смотра в Августимне командующий армией наградил Дзагиева Георгиевским крестом II степени.

6 июля 1915 года в бою у деревни Колодрубки Дзагиев под огнём неприятеля доставил на передовую патроны «в момент чрезвычайной надобности» и был награждён Георгиевским крестом II степени. Поскольку Дзагиев уже имел такой крест, то, согласно существовавшему положению, он подлежал замене на более высокую награду — Георгиевский крест I степени.

Литература 
 

Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Полные кавалеры знака ордена Святого Георгия
Ингушский конный полк
Участники Русско-японской войны (Россия)